Fernau ist eine Bezeichnung für

Familiennamen

 Helene Fernau-Horn (1892–1975), deutsche Logopädin 
 Hermann Fernau (1883/1884–?), deutscher Journalist und Pazifist
 Joachim Fernau (1909–1988), deutscher Schriftsteller
 Michael Fernau (* 1955), deutscher Jurist und Bibliotheksdirektor
 Matthias Fernau (1822–1858), deutscher Orgelbauer in Stralsund
 Pia Fernau (* 2002), deutsche Volleyballspielerin
 Rudolf Fernau (1898–1985), deutscher Schauspieler

Geographische Objekte 
 Fernau (Fluss), Fluss in Schleswig-Holstein (bei Krokau)